Il campionato di Serie C di pallacanestro maschile 1969-1970 è stato il quinto organizzato in Italia dall'ultima riforma dei campionati. Rappresenta il terzo livello della pallacanestro italiana.
Le 48 squadre sono raggruppate in 4 gironi di 12 squadre ciascuno, secondo una ripartizione territoriale. Vengono promosse nella serie superiore le prime classificate di ogni girone, le ultime due retrocedono.

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B
Squadre partecipanti: Virtus Imola; Pallacanestro G.D. Bologna; Patriarca Udine; Trieste Basket; Don Bosco Trieste; Italsider Trieste

Promossa in Serie B; Patriarca Udine

Retrocedono in Serie D: Trieste Basket; Don Bosco Trieste

Risultati

Girone C

Classifica

Retrocede dopo lo spareggio con la Sangiorgese

Risultati

Girone D

Classifica

Risultati

Verdetti Promosse in serie B 
Saclà AstiFormazione: Motto, Carossa, Vianello, Maraschio, Possavino, Benevelli, Magistrini, Giannini, Vacchina, Cossettini. Allenatore: Lajos Toth
Patriarca Udine
Max Meyer PescaraFormazione: Pomilio, Tulli, Ricotta, Baldassarre, Di Nicola, Leopardi, Cantoresi, Pergolini, Ferretti, Sartorelli. Allenatore: Cesare Moscianese 
Virtus RagusaFormazione: Lo Presti, Virgadavola, Cintolo I, Cintolo II D'asta, Bisesi, Colosi, Sgarlata, Piccionello, Di Giacomo, Guerrieri. All. Cianfrini.

 Retrocesse in serie D 
Fulgor Fidenza
CBM Cremona (poi ripescata per la rinuncia dell'Europhon Lodi)
Trieste Basket
Don Bosco Trieste
Pallacanestro Teramo
Olimpia Ancona
Libertas Lecce
Folgore Nocera

Bibliografia
Per il girone A La Provincia (di Cremona) edizione 1969-70
Per il girone D la Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1969-70

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1969
Pallacanestro nel 1970
1969-1970